Orp-Jauche (Nederlands: Adorp-Geten, Waals: Oû-Djåce) is een gemeente in het oosten van de provincie Waals-Brabant in België. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners en ligt op een hoogte van 70 meter.

Prehistorie 

Langs de flanken van de vallei van de Kleine Gete en enkele zijlopen dagzomen vuursteenhoudende krijt- en mergelafzettingen. Reeds vanaf het (midden-)paleolithicum werden er vuursteenknollen bewerkt, maar van een grootschalige ontginning (mijnbouw) was pas sprake vanaf het (midden-)neolithicum.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen 

Nodrenge, Libertange, Orp-le-Petit en Maret

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Aangrenzende gemeenten

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 Bronnen:  1976-2000: Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken2006-2012: elections2012.wallonie.be

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Orp-Jauche

Externe link
 Gemeente Orp-Jauche